Christus valt onder het kruis (Calloigne) - tekening van Jan-Robert Calloigne
 Christus valt onder het kruis (De Keyser) - tekening van Nicaise De Keyser
 Christus valt onder het kruis (Van den Heuvel) - olieverfschilderij van Antoon van den Heuvel
 Christus valt onder het kruis (Rafaël) - schilderij van Rafaël